Sauerbeck ist der Familienname der folgenden Personen:

 Emmy Sauerbeck (1894–1974), Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin
 Friedrich Wilhelm Sauerbeck, (1820–1882), deutscher Jurist und Botaniker 
 Johann Sauerbeck (1798–1861), badischer Oberbaurat 
 Klaus Sauerbeck (* 1958), deutscher Lehrer und Autor
 Scott Sauerbeck (* 1971), US-amerikanischer Baseballspieler